— японский актёр.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Ссылки 
 Официальный сайт